|-
|(85251)||1993 RJ18|| align=right|15,2|| align=right|2,701|| align=right|0,213|| align=right|10,22|| align=right|4,438||MBA||15. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(85252)||1993 SX12|| align=right|16,9|| align=right|2,201|| align=right|0,172|| align=right|4,92|| align=right|3,265||MBA||16. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(85253)||1993 TD5|| align=right|16,4|| align=right|2,439|| align=right|0,182|| align=right|3,47|| align=right|3,808||MBA||8. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85254)||1993 TG12|| align=right|14,6|| align=right|2,425|| align=right|0,279|| align=right|10,03|| align=right|3,775||MBA||14. oktober 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(85255)||1993 TZ13|| align=right|14,6|| align=right|3,094|| align=right|0,213|| align=right|10,46|| align=right|5,440||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85256)||1993 TC14|| align=right|15,9|| align=right|3,167|| align=right|0,205|| align=right|0,28|| align=right|5,634||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85257)||1993 TT14|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,112|| align=right|3,06|| align=right|4,303||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85258)||1993 TE16|| align=right|16,1|| align=right|2,241|| align=right|0,149|| align=right|2,12|| align=right|3,354||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85259)||1993 TO19|| align=right|15,2|| align=right|3,145|| align=right|0,307|| align=right|4,06|| align=right|5,577||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85260)||1993 TC23|| align=right|14,7|| align=right|3,211|| align=right|0,126|| align=right|5,55|| align=right|5,752||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85261)||1993 TO23|| align=right|16,2|| align=right|2,226|| align=right|0,130|| align=right|3,86|| align=right|3,321||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85262)||1993 TE32|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,213|| align=right|3,38|| align=right|3,774||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85263)||1993 TU37|| align=right|16,2|| align=right|2,422|| align=right|0,215|| align=right|5,49|| align=right|3,769||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85264)||1993 TN46|| align=right|16,9|| align=right|2,447|| align=right|0,180|| align=right|3,14|| align=right|3,828||MBA||11. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85265)||1993 VR|| align=right|15,0|| align=right|2,601|| align=right|0,152|| align=right|12,60|| align=right|4,195||MBA||14. november 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85266)||1993 YK1|| align=right|16,4|| align=right|2,769|| align=right|0,018|| align=right|0,92|| align=right|4,607||MBA||16. december 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85267)||1994 AD2|| align=right|14,6|| align=right|2,562|| align=right|0,061|| align=right|21,89|| align=right|4,100||MBA||12. januar 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(85268)||1994 AK5|| align=right|15,2|| align=right|3,118|| align=right|0,151|| align=right|2,66|| align=right|5,506||MBA||5. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85269)||1994 AV5|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,158|| align=right|6,46|| align=right|4,106||MBA||6. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85270)||1994 AY5|| align=right|16,6|| align=right|2,520|| align=right|0,128|| align=right|11,61|| align=right|4,000||MBA||6. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85271)||1994 AH14|| align=right|16,4|| align=right|2,581|| align=right|0,056|| align=right|4,57|| align=right|4,145||MBA||13. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85272)||1994 BE2|| align=right|16,1|| align=right|2,725|| align=right|0,038|| align=right|0,81|| align=right|4,497||MBA||18. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85273)||1994 CW13|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,246|| align=right|23,54|| align=right|3,409||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85274)||1994 GH|| align=right|17,3|| align=right|2,150|| align=right|0,248|| align=right|5,80|| align=right|3,151||MBA||3. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85275)||1994 LY|| align=right|15,8|| align=right|1,890|| align=right|0,442|| align=right|17,74|| align=right|2,597||AMR||11. junij 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(85276)||1994 PY4|| align=right|15,3|| align=right|3,096|| align=right|0,135|| align=right|6,34|| align=right|5,447||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85277)||1994 PH5|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,071|| align=right|5,80|| align=right|3,549||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85278)||1994 PU8|| align=right|15,3|| align=right|2,201|| align=right|0,149|| align=right|7,61|| align=right|3,264||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85279)||1994 PM10|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,112|| align=right|3,02|| align=right|3,666||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85280)||1994 PU14|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,204|| align=right|2,49|| align=right|5,419||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85281)||1994 PZ16|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,195|| align=right|6,22|| align=right|3,451||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85282)||1994 PE19|| align=right|14,5|| align=right|3,107|| align=right|0,166|| align=right|4,84|| align=right|5,476||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85283)||1994 PO21|| align=right|15,2|| align=right|3,184|| align=right|0,168|| align=right|2,21|| align=right|5,682||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85284)||1994 PT21|| align=right|16,4|| align=right|2,240|| align=right|0,170|| align=right|1,17|| align=right|3,352||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85285)||1994 PE23|| align=right|16,8|| align=right|2,258|| align=right|0,169|| align=right|0,13|| align=right|3,392||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85286)||1994 PA27|| align=right|16,6|| align=right|2,235|| align=right|0,231|| align=right|6,29|| align=right|3,341||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85287)||1994 PM29|| align=right|14,4|| align=right|3,097|| align=right|0,182|| align=right|3,99|| align=right|5,449||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85288)||1994 PC30|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,177|| align=right|5,07|| align=right|3,777||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85289)||1994 PJ32|| align=right|14,6|| align=right|3,139|| align=right|0,076|| align=right|9,48|| align=right|5,562||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85290)||1994 PZ32|| align=right|15,8|| align=right|2,711|| align=right|0,197|| align=right|7,91|| align=right|4,462||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85291)||1994 PF33|| align=right|15,9|| align=right|2,243|| align=right|0,250|| align=right|2,75|| align=right|3,358||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85292)||1994 RA18|| align=right|15,3|| align=right|2,218|| align=right|0,111|| align=right|4,41|| align=right|3,304||MBA||3. september 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85293)||1994 RC25|| align=right|15,1|| align=right|3,120|| align=right|0,134|| align=right|14,55|| align=right|5,511||MBA||12. september 1994||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85294)||1994 SO9|| align=right|16,5|| align=right|2,408|| align=right|0,132|| align=right|2,94|| align=right|3,736||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85295)||1994 TY|| align=right|14,5|| align=right|2,578|| align=right|0,287|| align=right|13,41|| align=right|4,138||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(85296)||1994 TT7|| align=right|16,9|| align=right|2,253|| align=right|0,130|| align=right|1,07|| align=right|3,380||MBA||6. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85297)||1994 TJ8|| align=right|17,2|| align=right|2,225|| align=right|0,192|| align=right|1,70|| align=right|3,319||MBA||6. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85298)||1994 TF10|| align=right|16,2|| align=right|2,344|| align=right|0,189|| align=right|5,25|| align=right|3,588||MBA||8. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|85299 Neander||1994 TM16|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,201|| align=right|2,04|| align=right|3,782||MBA||5. oktober 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(85300)||1994 UW2|| align=right|14,6|| align=right|2,393|| align=right|0,250|| align=right|24,11|| align=right|3,702||MBA||30. oktober 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(85301)||1994 UM5|| align=right|14,9|| align=right|2,446|| align=right|0,203|| align=right|6,87|| align=right|3,826||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85302)||1994 VM|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,180|| align=right|4,92|| align=right|3,492||MBA||1. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85303)||1994 VN1|| align=right|16,0|| align=right|2,297|| align=right|0,242|| align=right|2,60|| align=right|3,481||MBA||4. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85304)||1994 VS1|| align=right|14,3|| align=right|3,078|| align=right|0,176|| align=right|5,03|| align=right|5,400||MBA||3. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85305)||1994 VX4|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,208|| align=right|4,04|| align=right|3,552||MBA||5. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85306)||1994 VL8|| align=right|15,2|| align=right|1,944|| align=right|0,093|| align=right|23,89|| align=right|2,710||MBA||7. november 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(85307)||1994 WN|| align=right|15,3|| align=right|2,321|| align=right|0,214|| align=right|4,66|| align=right|3,536||MBA||25. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85308)||1994 WG4|| align=right|16,3|| align=right|2,287|| align=right|0,183|| align=right|5,20|| align=right|3,457||MBA||30. november 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(85309)||1994 WO4|| align=right|15,1|| align=right|3,100|| align=right|0,136|| align=right|6,77|| align=right|5,458||MBA||26. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85310)||1994 WH5|| align=right|17,4|| align=right|2,669|| align=right|0,194|| align=right|1,36|| align=right|4,361||MBA||28. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85311)||1994 WK8|| align=right|15,5|| align=right|2,762|| align=right|0,098|| align=right|8,19|| align=right|4,589||MBA||28. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85312)||1994 YB1|| align=right|13,9|| align=right|3,134|| align=right|0,298|| align=right|10,77|| align=right|5,546||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85313)||1994 YU1|| align=right|14,6|| align=right|2,344|| align=right|0,140|| align=right|3,91|| align=right|3,588||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85314)||1995 AY1|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,058|| align=right|5,37|| align=right|4,289||MBA||7. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85315)||1995 BE|| align=right|15,4|| align=right|2,591|| align=right|0,202|| align=right|5,56|| align=right|4,169||MBA||20. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85316)||1995 BA4|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,179|| align=right|4,01|| align=right|4,101||MBA||28. januar 1995||Kitt Peak||S. M. Larson; C. W. Hergenrother
|-
|85317 Lehár||1995 BB16|| align=right|15,6|| align=right|2,602|| align=right|0,268|| align=right|6,62|| align=right|4,197||MBA||30. januar 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(85318)||1995 DX4|| align=right|15,5|| align=right|2,624|| align=right|0,022|| align=right|10,97|| align=right|4,250||MBA||21. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85319)||1995 EJ4|| align=right|15,5|| align=right|2,918|| align=right|0,123|| align=right|6,36|| align=right|4,985||MBA||2. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|85320 Bertram||1995 EP8|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,200|| align=right|5,05|| align=right|4,313||MBA||4. marec 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(85321)||1995 FK7|| align=right|15,1|| align=right|2,584|| align=right|0,080|| align=right|5,91|| align=right|4,154||MBA||25. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85322)||1995 GS5|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,157|| align=right|3,17|| align=right|4,281||MBA||6. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85323)||1995 GF8|| align=right|14,8|| align=right|3,128|| align=right|0,098|| align=right|5,04|| align=right|5,532||MBA||8. april 1995||Kitt Peak||T. J. Balonek
|-
|(85324)||1995 HX2|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,115|| align=right|13,28|| align=right|5,366||MBA||25. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85325)||1995 MO1|| align=right|15,0|| align=right|3,096|| align=right|0,113|| align=right|7,21|| align=right|5,446||MBA||22. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85326)||1995 OR6|| align=right|14,2|| align=right|3,075|| align=right|0,090|| align=right|15,07|| align=right|5,391||MBA||24. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85327)||1995 OR15|| align=right|15,4|| align=right|3,111|| align=right|0,055|| align=right|14,67|| align=right|5,487||MBA||26. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85328)||1995 PA|| align=right|16,0|| align=right|2,339|| align=right|0,205|| align=right|3,51|| align=right|3,576||MBA||1. avgust 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(85329)||1995 PQ|| align=right|14,6|| align=right|2,745|| align=right|0,373|| align=right|14,94|| align=right|4,548||MBA||2. avgust 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(85330)||1995 QO|| align=right|15,9|| align=right|2,773|| align=right|0,299|| align=right|8,48|| align=right|4,617||MBA||23. avgust 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(85331)||1995 QA13|| align=right|15,0|| align=right|3,188|| align=right|0,041|| align=right|6,03|| align=right|5,692||MBA||22. avgust 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85332)||1995 SH4|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,364|| align=right|21,76|| align=right|4,556||MBA||29. september 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(85333)||1995 SN13|| align=right|15,2|| align=right|2,913|| align=right|0,154|| align=right|2,34|| align=right|4,971||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85334)||1995 SY13|| align=right|17,7|| align=right|2,312|| align=right|0,082|| align=right|3,11|| align=right|3,514||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85335)||1995 SB15|| align=right|15,1|| align=right|2,761|| align=right|0,085|| align=right|4,95|| align=right|4,588||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85336)||1995 SJ27|| align=right|16,5|| align=right|3,192|| align=right|0,111|| align=right|0,29|| align=right|5,702||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85337)||1995 SW34|| align=right|16,5|| align=right|2,543|| align=right|0,185|| align=right|1,35|| align=right|4,054||MBA||22. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85338)||1995 SX37|| align=right|15,6|| align=right|2,585|| align=right|0,059|| align=right|0,36|| align=right|4,155||MBA||24. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85339)||1995 ST38|| align=right|16,2|| align=right|3,215|| align=right|0,066|| align=right|4,26|| align=right|5,763||MBA||24. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85340)||1995 SV42|| align=right|15,4|| align=right|3,175|| align=right|0,127|| align=right|2,42|| align=right|5,656||MBA||25. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85341)||1995 SL49|| align=right|15,0|| align=right|2,719|| align=right|0,113|| align=right|12,04|| align=right|4,483||MBA||22. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85342)||1995 SP52|| align=right|16,8|| align=right|2,311|| align=right|0,166|| align=right|3,02|| align=right|3,512||MBA||29. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85343)||1995 SX53|| align=right|14,8|| align=right|2,782|| align=right|0,254|| align=right|22,58|| align=right|4,640||MBA||30. september 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(85344)||1995 SB64|| align=right|16,1|| align=right|2,797|| align=right|0,106|| align=right|3,42|| align=right|4,677||MBA||26. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85345)||1995 SH65|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,220|| align=right|9,76|| align=right|4,490||MBA||25. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85346)||1995 SE71|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,104|| align=right|10,95|| align=right|5,438||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85347)||1995 SU82|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,052|| align=right|6,92|| align=right|3,446||MBA||23. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85348)||1995 SV82|| align=right|15,3|| align=right|2,705|| align=right|0,331|| align=right|9,52|| align=right|4,448||MBA||23. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85349)||1995 UP11|| align=right|15,1|| align=right|2,755|| align=right|0,157|| align=right|6,70|| align=right|4,572||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85350)||1995 UN13|| align=right|15,3|| align=right|2,867|| align=right|0,079|| align=right|1,98|| align=right|4,853||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85351)||1995 UC18|| align=right|15,8|| align=right|3,078|| align=right|0,068|| align=right|13,60|| align=right|5,398||MBA||18. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85352)||1995 UR43|| align=right|16,4|| align=right|2,377|| align=right|0,030|| align=right|7,18|| align=right|3,664||MBA||25. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85353)||1995 UE46|| align=right|16,1|| align=right|2,191|| align=right|0,148|| align=right|4,39|| align=right|3,243||MBA||20. oktober 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(85354)||1995 UA67|| align=right|16,7|| align=right|2,429|| align=right|0,194|| align=right|3,46|| align=right|3,786||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85355)||1995 VN17|| align=right|15,7|| align=right|2,781|| align=right|0,221|| align=right|3,65|| align=right|4,638||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85356)||1995 WA3|| align=right|15,8|| align=right|2,548|| align=right|0,100|| align=right|10,51|| align=right|4,066||MBA||20. november 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(85357)||1995 WW9|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,083|| align=right|7,87|| align=right|3,627||MBA||16. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85358)||1995 WJ12|| align=right|16,0|| align=right|2,432|| align=right|0,095|| align=right|7,80|| align=right|3,793||MBA||16. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85359)||1995 WQ15|| align=right|15,4|| align=right|3,012|| align=right|0,131|| align=right|1,33|| align=right|5,227||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85360)||1995 WM16|| align=right|15,2|| align=right|3,206|| align=right|0,039|| align=right|2,88|| align=right|5,739||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85361)||1995 WO16|| align=right|15,6|| align=right|3,166|| align=right|0,183|| align=right|9,86|| align=right|5,632||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85362)||1995 WR32|| align=right|15,4|| align=right|2,764|| align=right|0,210|| align=right|14,44|| align=right|4,596||MBA||20. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85363)||1995 WY36|| align=right|14,9|| align=right|3,090|| align=right|0,129|| align=right|11,67|| align=right|5,430||MBA||21. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85364)||1995 YD7|| align=right|16,8|| align=right|2,376|| align=right|0,127|| align=right|6,42|| align=right|3,662||MBA||16. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85365)||1995 YB9|| align=right|16,6|| align=right|2,295|| align=right|0,112|| align=right|2,84|| align=right|3,476||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85366)||1996 AY13|| align=right|16,6|| align=right|2,223|| align=right|0,169|| align=right|7,46|| align=right|3,314||MBA||15. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85367)||1996 AO17|| align=right|16,7|| align=right|2,341|| align=right|0,196|| align=right|2,13|| align=right|3,581||MBA||13. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85368)||1996 CQ7|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,212|| align=right|1,54|| align=right|3,760||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(85369)||1996 DX2|| align=right|15,9|| align=right|2,538|| align=right|0,153|| align=right|4,30|| align=right|4,044||MBA||26. februar 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(85370)||1996 EW7|| align=right|17,0|| align=right|2,380|| align=right|0,175|| align=right|1,77|| align=right|3,670||MBA||11. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85371)||1996 EV8|| align=right|16,9|| align=right|2,402|| align=right|0,110|| align=right|2,41|| align=right|3,723||MBA||12. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85372)||1996 EO12|| align=right|15,5|| align=right|2,210|| align=right|0,251|| align=right|7,47|| align=right|3,285||MBA||13. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85373)||1996 FC1|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,134|| align=right|4,69|| align=right|3,560||MBA||19. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(85374)||1996 FC4|| align=right|15,4|| align=right|2,980|| align=right|0,055|| align=right|1,06|| align=right|5,142||MBA||22. marec 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(85375)||1996 GY4|| align=right|16,1|| align=right|2,814|| align=right|0,033|| align=right|5,56|| align=right|4,719||MBA||11. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85376)||1996 GU14|| align=right|16,2|| align=right|2,481|| align=right|0,167|| align=right|8,73|| align=right|3,907||MBA||12. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85377)||1996 GZ17|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,063|| align=right|4,69|| align=right|3,619||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85378)||1996 GD19|| align=right|15,4|| align=right|2,343|| align=right|0,121|| align=right|7,81|| align=right|3,585||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85379)||1996 HY24|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,131|| align=right|2,49|| align=right|3,765||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85380)||1996 JS|| align=right|14,9|| align=right|2,426|| align=right|0,197|| align=right|3,77|| align=right|3,777||MBA||13. maj 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(85381)||1996 JL15|| align=right|16,1|| align=right|2,551|| align=right|0,133|| align=right|8,79|| align=right|4,074||MBA||13. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85382)||1996 LJ2|| align=right|15,9|| align=right|2,476|| align=right|0,214|| align=right|12,76|| align=right|3,896||MBA||8. junij 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85383)||1996 MS|| align=right|16,0|| align=right|2,588|| align=right|0,364|| align=right|6,89|| align=right|4,163||MBA||22. junij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(85384)||1996 NZ|| align=right|15,8|| align=right|2,601|| align=right|0,146|| align=right|0,27|| align=right|4,194||MBA||14. julij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(85385)||1996 NJ5|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,053|| align=right|1,59|| align=right|4,417||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85386)||1996 OU2|| align=right|14,5|| align=right|2,687|| align=right|0,115|| align=right|13,65|| align=right|4,405||MBA||26. julij 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(85387)||1996 PF7|| align=right|16,3|| align=right|2,587|| align=right|0,222|| align=right|2,00|| align=right|4,161||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85388)||1996 PU9|| align=right|16,6|| align=right|2,545|| align=right|0,310|| align=right|3,94|| align=right|4,059||MBA||11. avgust 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|85389 Rosenauer||1996 QE1|| align=right|16,1|| align=right|2,660|| align=right|0,126|| align=right|3,49|| align=right|4,338||MBA||22. avgust 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(85390)||1996 QZ2|| align=right|15,0|| align=right|2,613|| align=right|0,261|| align=right|2,73|| align=right|4,223||MBA||18. avgust 1996||Caussols||E. W. Elst
|-
|(85391)||1996 RW11|| align=right|16,3|| align=right|2,783|| align=right|0,100|| align=right|3,98|| align=right|4,641||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85392)||1996 RR13|| align=right|14,6|| align=right|2,763|| align=right|0,129|| align=right|4,28|| align=right|4,591||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85393)||1996 RF17|| align=right|14,8|| align=right|2,813|| align=right|0,075|| align=right|5,84|| align=right|4,718||MBA||13. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85394)||1996 RT32|| align=right|12,7|| align=right|5,169|| align=right|0,053|| align=right|5,62|| align=right|11,76||JUT||15. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(85395)||1996 SQ4|| align=right|15,1|| align=right|2,663|| align=right|0,153|| align=right|27,31|| align=right|4,345||MBA||20. september 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85396)||1996 SB7|| align=right|13,4|| align=right|2,534|| align=right|0,267|| align=right|14,82|| align=right|4,032||MBA||21. september 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85397)||1996 TN3|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,170|| align=right|13,05|| align=right|4,222||MBA||6. oktober 1996||King City||R. G. Sandness
|-
|(85398)||1996 TH6|| align=right|15,1|| align=right|2,662|| align=right|0,314|| align=right|11,67|| align=right|4,342||MBA||5. oktober 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85399)||1996 TG8|| align=right|14,3|| align=right|2,714|| align=right|0,109|| align=right|11,38|| align=right|4,471||MBA||8. oktober 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(85400)||1996 TD10|| align=right|16,0|| align=right|2,567|| align=right|0,212|| align=right|0,78|| align=right|4,111||MBA||8. oktober 1996||Nanyo||S. Otomo
|-
|(85401)||1996 TW14|| align=right|15,4|| align=right|2,531|| align=right|0,127|| align=right|3,51|| align=right|4,026||MBA||9. oktober 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(85402)||1996 TO15|| align=right|15,0|| align=right|2,733|| align=right|0,095|| align=right|2,10|| align=right|4,517||MBA||4. oktober 1996||Kleť||Klet
|-
|(85403)||1996 TY27|| align=right|15,1|| align=right|3,188|| align=right|0,200|| align=right|5,74|| align=right|5,691||MBA||7. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85404)||1996 TD33|| align=right|15,1|| align=right|2,800|| align=right|0,244|| align=right|7,21|| align=right|4,685||MBA||10. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85405)||1996 TO39|| align=right|15,1|| align=right|2,523|| align=right|0,184|| align=right|3,03|| align=right|4,007||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85406)||1996 TL45|| align=right|15,1|| align=right|3,033|| align=right|0,119|| align=right|6,02|| align=right|5,280||MBA||7. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85407)||1996 TY45|| align=right|16,4|| align=right|2,840|| align=right|0,080|| align=right|1,40|| align=right|4,784||MBA||7. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85408)||1996 TB55|| align=right|15,1|| align=right|2,808|| align=right|0,228|| align=right|12,10|| align=right|4,706||MBA||3. oktober 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85409)||1996 UO2|| align=right|16,1|| align=right|3,010|| align=right|0,047|| align=right|4,72|| align=right|5,222||MBA||17. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85410)||1996 UJ4|| align=right|15,0|| align=right|2,794|| align=right|0,139|| align=right|25,14|| align=right|4,670||MBA||29. oktober 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85411)||1996 VA1|| align=right|16,2|| align=right|2,694|| align=right|0,074|| align=right|4,32|| align=right|4,421||MBA||3. november 1996||Linz||Linz
|-
|(85412)||1996 VS10|| align=right|16,1|| align=right|2,592|| align=right|0,239|| align=right|11,62|| align=right|4,171||MBA||4. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85413)||1996 VK11|| align=right|15,5|| align=right|3,043|| align=right|0,109|| align=right|9,79|| align=right|5,307||MBA||4. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85414)||1996 VN17|| align=right|15,9|| align=right|2,890|| align=right|0,078|| align=right|1,64|| align=right|4,913||MBA||6. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85415)||1996 VE38|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,334|| align=right|12,57|| align=right|4,112||MBA||3. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(85416)||1996 XN2|| align=right|16,1|| align=right|2,554|| align=right|0,254|| align=right|2,65|| align=right|4,081||MBA||4. december 1996||Kleť||Klet
|-
|(85417)||1996 XQ3|| align=right|14,9|| align=right|2,877|| align=right|0,077|| align=right|12,41|| align=right|4,879||MBA||1. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85418)||1996 XQ14|| align=right|15,1|| align=right|3,170|| align=right|0,078|| align=right|7,39|| align=right|5,643||MBA||9. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85419)||1996 XX16|| align=right|16,9|| align=right|2,392|| align=right|0,086|| align=right|2,70|| align=right|3,698||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85420)||1996 XB17|| align=right|14,7|| align=right|3,052|| align=right|0,181|| align=right|7,29|| align=right|5,330||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85421)||1996 XL30|| align=right|15,5|| align=right|2,742|| align=right|0,206|| align=right|3,00|| align=right|4,539||MBA||15. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85422)||1996 XV30|| align=right|15,3|| align=right|2,684|| align=right|0,285|| align=right|13,40|| align=right|4,398||MBA||13. december 1996||Saji||Saji
|-
|(85423)||1996 XX36|| align=right|15,3|| align=right|3,128|| align=right|0,191|| align=right|8,73|| align=right|5,532||MBA||14. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85424)||1997 AA3|| align=right|13,6|| align=right|3,131|| align=right|0,250|| align=right|15,36|| align=right|5,540||MBA||4. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85425)||1997 AM3|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,112|| align=right|5,07|| align=right|3,646||MBA||3. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85426)||1997 AK12|| align=right|16,6|| align=right|2,177|| align=right|0,154|| align=right|0,41|| align=right|3,212||MBA||10. januar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(85427)||1997 AE13|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,189|| align=right|7,64|| align=right|3,698||MBA||11. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85428)||1997 AN16|| align=right|14,3|| align=right|3,169|| align=right|0,194|| align=right|11,12|| align=right|5,640||MBA||14. januar 1997||Kleť||Klet
|-
|(85429)||1997 AJ18|| align=right|15,0|| align=right|2,969|| align=right|0,054|| align=right|9,82|| align=right|5,115||MBA||15. januar 1997||Kleť||Klet
|-
|(85430)||1997 BW5|| align=right|16,6|| align=right|2,197|| align=right|0,083|| align=right|2,34|| align=right|3,256||MBA||31. januar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(85431)||1997 BE6|| align=right|15,4|| align=right|3,010|| align=right|0,098|| align=right|12,31|| align=right|5,221||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85432)||1997 CK19|| align=right|15,0|| align=right|2,710|| align=right|0,191|| align=right|20,63|| align=right|4,462||MBA||4. februar 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85433)||1997 CJ22|| align=right|16,3|| align=right|2,406|| align=right|0,134|| align=right|2,96|| align=right|3,731||MBA||13. februar 1997||Sormano||M. Cavagna; A. Testa
|-
|(85434)||1997 CR24|| align=right|15,8|| align=right|3,083|| align=right|0,082|| align=right|12,09|| align=right|5,414||MBA||9. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85435)||1997 EU3|| align=right|17,0|| align=right|2,187|| align=right|0,106|| align=right|0,45|| align=right|3,235||MBA||2. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85436)||1997 EU16|| align=right|15,4|| align=right|3,062|| align=right|0,240|| align=right|0,77|| align=right|5,358||MBA||5. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85437)||1997 EX31|| align=right|16,8|| align=right|2,277|| align=right|0,170|| align=right|7,63|| align=right|3,435||MBA||11. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85438)||1997 EH37|| align=right|16,1|| align=right|2,197|| align=right|0,077|| align=right|5,01|| align=right|3,257||MBA||5. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85439)||1997 EP40|| align=right|16,3|| align=right|2,305|| align=right|0,080|| align=right|5,18|| align=right|3,499||MBA||13. marec 1997||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(85440)||1997 EB47|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,198|| align=right|2,40|| align=right|3,591||MBA||12. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85441)||1997 FX2|| align=right|16,9|| align=right|2,342|| align=right|0,164|| align=right|2,23|| align=right|3,583||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85442)||1997 GW1|| align=right|17,2|| align=right|2,433|| align=right|0,086|| align=right|2,44|| align=right|3,795||MBA||7. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85443)||1997 GZ4|| align=right|17,2|| align=right|2,371|| align=right|0,196|| align=right|1,92|| align=right|3,649||MBA||7. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85444)||1997 GL6|| align=right|15,1|| align=right|2,276|| align=right|0,136|| align=right|3,28|| align=right|3,434||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85445)||1997 GV7|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,143|| align=right|8,34|| align=right|3,484||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85446)||1997 GK9|| align=right|15,3|| align=right|2,258|| align=right|0,061|| align=right|8,01|| align=right|3,392||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85447)||1997 GQ11|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,102|| align=right|6,87|| align=right|3,435||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85448)||1997 GR11|| align=right|16,2|| align=right|2,244|| align=right|0,175|| align=right|3,87|| align=right|3,361||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85449)||1997 GA17|| align=right|16,1|| align=right|2,248|| align=right|0,103|| align=right|2,01|| align=right|3,369||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85450)||1997 GB18|| align=right|16,0|| align=right|2,294|| align=right|0,242|| align=right|1,38|| align=right|3,474||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85451)||1997 GC18|| align=right|15,9|| align=right|2,631|| align=right|0,155|| align=right|6,60|| align=right|4,268||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85452)||1997 GA23|| align=right|15,8|| align=right|2,285|| align=right|0,212|| align=right|3,75|| align=right|3,454||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85453)||1997 GF31|| align=right|16,1|| align=right|2,494|| align=right|0,033|| align=right|7,35|| align=right|3,939||MBA||12. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85454)||1997 GH35|| align=right|16,2|| align=right|2,292|| align=right|0,050|| align=right|6,27|| align=right|3,470||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85455)||1997 HJ|| align=right|16,2|| align=right|2,340|| align=right|0,171|| align=right|4,44|| align=right|3,580||MBA||28. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85456)||1997 HW|| align=right|16,4|| align=right|2,167|| align=right|0,179|| align=right|3,49|| align=right|3,189||MBA||28. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85457)||1997 HQ3|| align=right|16,9|| align=right|2,287|| align=right|0,079|| align=right|6,93|| align=right|3,459||MBA||29. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85458)||1997 HD8|| align=right|14,9|| align=right|3,198|| align=right|0,081|| align=right|5,77|| align=right|5,719||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85459)||1997 HZ10|| align=right|15,5|| align=right|2,296|| align=right|0,223|| align=right|3,29|| align=right|3,479||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85460)||1997 HG12|| align=right|16,3|| align=right|2,277|| align=right|0,121|| align=right|6,28|| align=right|3,435||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85461)||1997 HP12|| align=right|16,7|| align=right|2,318|| align=right|0,181|| align=right|3,59|| align=right|3,528||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85462)||1997 HL13|| align=right|16,1|| align=right|2,282|| align=right|0,072|| align=right|7,44|| align=right|3,446||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85463)||1997 JR1|| align=right|15,1|| align=right|3,179|| align=right|0,112|| align=right|2,04|| align=right|5,667||MBA||1. maj 1997||Caussols||ODAS
|-
|(85464)||1997 JH3|| align=right|14,8|| align=right|2,973|| align=right|0,103|| align=right|9,94|| align=right|5,125||MBA||3. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85465)||1997 JE14|| align=right|14,7|| align=right|2,370|| align=right|0,209|| align=right|25,06|| align=right|3,649||MBA||11. maj 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85466)||1997 JK15|| align=right|15,1|| align=right|2,728|| align=right|0,069|| align=right|4,39|| align=right|4,504||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85467)||1997 KK3|| align=right|16,5|| align=right|2,199|| align=right|0,233|| align=right|4,67|| align=right|3,260||MBA||31. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85468)||1997 LP1|| align=right|16,4|| align=right|2,240|| align=right|0,127|| align=right|7,13|| align=right|3,351||MBA||1. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85469)||1997 LJ2|| align=right|15,9|| align=right|2,633|| align=right|0,210|| align=right|5,66|| align=right|4,272||MBA||5. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85470)||1997 LN2|| align=right|14,4|| align=right|3,222|| align=right|0,049|| align=right|15,78|| align=right|5,783||MBA||5. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85471)||1997 LD4|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,230|| align=right|25,50|| align=right|3,610||MBA||4. junij 1997||Needville||Needville
|-
|(85472)||1997 LF4|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,203|| align=right|9,30|| align=right|3,513||MBA||9. junij 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85473)||1997 LV5|| align=right|16,6|| align=right|2,450|| align=right|0,200|| align=right|0,48|| align=right|3,834||MBA||12. junij 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(85474)||1997 LN15|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,217|| align=right|4,54|| align=right|3,444||MBA||8. junij 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85475)||1997 LH17|| align=right|16,2|| align=right|2,187|| align=right|0,084|| align=right|2,84|| align=right|3,233||MBA||8. junij 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85476)||1997 MY|| align=right|15,6|| align=right|2,243|| align=right|0,227|| align=right|2,57|| align=right|3,359||MBA||26. junij 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85477)||1997 MQ2|| align=right|16,6|| align=right|2,410|| align=right|0,203|| align=right|1,47|| align=right|3,741||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85478)||1997 MK5|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,203|| align=right|1,03|| align=right|3,765||MBA||29. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85479)||1997 NF3|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,212|| align=right|3,89|| align=right|3,542||MBA||9. julij 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(85480)||1997 NB8|| align=right|16,5|| align=right|2,272|| align=right|0,206|| align=right|2,37|| align=right|3,425||MBA||9. julij 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85481)||1997 OG1|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,252|| align=right|22,14|| align=right|3,429||MBA||27. julij 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(85482)||1997 PL2|| align=right|16,9|| align=right|2,316|| align=right|0,189|| align=right|1,54|| align=right|3,524||MBA||7. avgust 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(85483)||1997 QG2|| align=right|14,8|| align=right|2,720|| align=right|0,340|| align=right|33,97|| align=right|4,485||MBA||30. avgust 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(85484)||1997 QV2|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,184|| align=right|4,66|| align=right|3,401||MBA||30. avgust 1997||Ondřejov||P. Pravec; D. Tůma
|-
|(85485)||1997 RJ2|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,173|| align=right|2,64|| align=right|3,659||MBA||4. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(85486)||1997 RG13|| align=right|16,6|| align=right|2,343|| align=right|0,221|| align=right|1,79|| align=right|3,585||MBA||6. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(85487)||1997 SC1|| align=right|16,7|| align=right|2,341|| align=right|0,213|| align=right|1,26|| align=right|3,582||MBA||19. september 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85488)||1997 SH2|| align=right|17,1|| align=right|2,344|| align=right|0,192|| align=right|2,88|| align=right|3,587||MBA||23. september 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(85489)||1997 SV2|| align=right|15,0|| align=right|3,114|| align=right|0,243|| align=right|23,79|| align=right|5,495||MBA||19. september 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85490)||1997 SE5|| align=right|14,8|| align=right|3,730|| align=right|0,667|| align=right|2,61|| align=right|7,203||AMR||28. september 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(85491)||1997 SL11|| align=right|16,6|| align=right|2,337|| align=right|0,174|| align=right|2,61|| align=right|3,571||MBA||27. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85492)||1997 SE19|| align=right|16,6|| align=right|2,351|| align=right|0,122|| align=right|1,53|| align=right|3,604||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85493)||1997 SF19|| align=right|16,5|| align=right|2,353|| align=right|0,150|| align=right|3,72|| align=right|3,609||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85494)||1997 TS|| align=right|16,9|| align=right|2,385|| align=right|0,048|| align=right|8,30|| align=right|3,683||MBA||4. oktober 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(85495)||1997 TT5|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,211|| align=right|3,16|| align=right|3,616||MBA||2. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|(85496)||1997 TO6|| align=right|15,7|| align=right|2,794|| align=right|0,204|| align=right|8,90|| align=right|4,670||MBA||2. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|(85497)||1997 TP11|| align=right|15,8|| align=right|2,929|| align=right|0,033|| align=right|0,90|| align=right|5,012||MBA||7. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85498)||1997 TQ12|| align=right|13,2|| align=right|5,257|| align=right|0,061|| align=right|3,85|| align=right|12,06||JUT||2. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85499)||1997 TH13|| align=right|16,0|| align=right|2,869|| align=right|0,189|| align=right|2,96|| align=right|4,858||MBA||3. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85500)||1997 TP13|| align=right|16,0|| align=right|2,370|| align=right|0,198|| align=right|3,59|| align=right|3,648||MBA||3. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov